Denis Clerc (1935-2012) est une personnalité politique suisse ;
 Denis Clerc (1942-) est un universitaire, économiste et journaliste français.